Уэркман, Уоркмен, Уоркмэн, Уоркман () — английская фамилия.

Известные носители 
 Уоркмэн, Ариель Винтер (более известна под фамилией Уинтер; род. 1998) — американская актриса, актриса озвучивания и певица.
 Уоркмен, Марк (1930—1983) — американский профессиональный баскетболист.
 Уоркмэн, Джимми (род. 1980) — американский актёр.
 Уэркман, Джеймс (1908—1983) — американский гребец.
 Уоркман, Уолтер Перси (1863—1918) — английский математик.
 Уоркмен, Фанни (1859—1925) — американская учёная-географ, картограф, путешественница, альпинистка, исследовательница.
 Уоркман, Шанель (род. 1978) — американская актриса.

Топоним 
 Уэркман — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.

Примечания